Název Pavlovice má více obcí: 

 Moravecké Pavlovice, obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Slezské Pavlovice, obec v okrese Bruntál
 Velké Pavlovice, obec v okrese Břeclav
 Pavlovice (okres Benešov), obec v okrese Benešov
 Pavlovice u Kojetína, obec v okrese Prostějov
 Pavlovice u Přerova, obec v okrese Přerov
 Bohdalice-Pavlovice, obec v okrese Vyškov

nebo částí obcí:

 Pavlovice (Vlastějovice), část obce Vlastějovice v okrese Kutná Hora
 Pavlovice (Planá), k. ú. Pavlovice nad Mží, část města Planá v okrese Tachov
 Pavlovice (Jestřebí), část obce Jestřebí v okrese Česká Lípa
 Jimramovské Pavlovice, část obce Věcov v okrese Žďár nad Sázavou
 Staré Pavlovice (Liberec XII), část města Liberec v okrese Liberec
 Nové Pavlovice (Liberec XIII), část města Liberec v okrese Liberec
 Pavlovice (Bohdalice-Pavlovice), část obce Bohdalice-Pavlovice v okrese Vyškov
 dřívější název vesnice Pavlíkov, části obce Třemešné v okrese Tachov
 dřívější název Pavloviček, části Olomouce v okrese Olomouc

Externí odkazy